Wólka Piaseczna peut désigner en Pologne :

 Wólka Piaseczna, village de la voïvodie de Mazovie
 Wólka Piaseczna, village de la voïvodie de Podlachie